Bota bezeichnet

 einen spanischen Trinkbeutel aus Leder: Bota (Trinkbeutel)
 die Kurzform eines modernen Initiatenordens: Builders of the Adytum B.O.T.A. 
 einen Ort in Rumänien: Bota (Bacău)
 ein spanisches Volumenmaß, siehe Bota (Einheit)
 ein albanischer Spielfilm aus 2014, siehe Bota (Film)

Bota, Bóta oder Botă ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Bota (* 1979), polnisch-deutsche Journalistin, Politikredakteurin sowie Autorin
 Kinga Bóta (* 1977), ungarische Kanutin
 Rick Bota, US-amerikanischer Kameramann und Regisseur
 Theodor Botă (* 1997), rumänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Botha (Begriffsklärung)
 Botta